«Шабаб Аль-Ахли́» () — эмиратский футбольный клуб из города Дубай. Образован в 1970 году как «Аль-Ахли́» (в буквальном переводе — «национальный») путём слияния трёх местных клубов. Семикратный чемпион ОАЭ, восьмикратный обладатель Кубка ОАЭ. Является одним из самых титулованных клубов ОАЭ. В июле 2017 года «Аль-Ахли́» объединился с командами «Аль-Шабаб (Дубай)» и «Дубай» для создания клуба «Шабаб Аль-Ахли Дубай».

История 
Клуб был создан в 1970 году двумя местными футбольными командами «Аль-Вехдах» и «Аль-Шабаб», а затем четыре года спустя другой местной клуб «Аль-Наджа» объединились для создания клуба «Аль-Ахли».

1973—1980: «Золотой период» 
Через 5 лет «Аль-Ахли» дважды подряд выиграл чемпионат ОАЭ.

Достижения 
 Чемпион ОАЭ (7): 1974/75, 1975/76, 1979/80, 2005/06, 2008/09, 2013/14, 2015/16
 Обладатель Кубка ОАЭ (8): 1975, 1977, 1988, 1996, 2002, 2004, 2008, 2013
 Финалист Лига чемпионов АФК (1): 2015

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы ОАЭ
Спорт в Дубае